Osoby o tym nazwisku:
 Jerry Quarry – amerykański bokser
 Robert Quarry – amerykański aktor

Miejscowości o tej nazwie:
 Granite Quarry – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Quarry Bank – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym West Midlands

Inne o tej nazwie:
 The Quarrymen (ew. Quarry Men) – zespół grający muzykę skifflową